Lake George ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake George (New South Wales)
 Lake George (South Australia)
 Lake George (Tasmanien)

in Neuseeland:
 Lake George (Neuseeland)

in Uganda:
 englischer Name für den Georgsee

in den Vereinigten Staaten:
 Lake George (Alaska)
 Lake George (Colorado)
 Lake George (Florida)
 Lake George (Steuben County, Indiana)
 Lake George (Hammond, Indiana), im Lake County
 Lake George (Hobart, Indiana), im Lake County
 Lake George (See, Minnesota)
 Lake George (New York)

Außerdem ist Lake George der Name von:
 Lake George (Minnesota)
 Lake George (Town, New York)
 Lake George (Village, New York)

Siehe auch:
 George Lake